Tex-mex (keuken), Texaans-Mexicaanse culinaire keuken
Tex-mex (muziekgenre), muziekgenre uit Texas en Mexico

Zie ook 
 Chicano (doorverwijspagina)